Юридическое общество Фиджи () – официальный орган, который регистрирует и регулирует деятельность всех юристов на Фиджи. Исторически сложилось так, что президент Юридического общества Фиджи является членом Комиссии по судебной службе.

Юридическое общество Фиджи осудило военный переворот, 5 декабря 2006 года сменивший правительство премьер-министра Лайзения Карасе. Fiji Times и Fiji Village сообщили 9 декабря, что Общество запретило практику семи военным адвокатам и предупредило всех адвокатов против принятия позиций генерального прокурора или генерального солиситора во временном правительстве. После того, как временное правительство было провозглашено 5-9 января 2007 года, Общество признало его реальность, но не законность.

Общество осудило то, что оно рассматривало как вмешательство в судебную систему со стороны военного правительства, после того, как главные судьи Даниэль Фатиаки и Наоми Матанитобуа были отправлены в вынужденный отпуск 3 января 2007 года, а Энтони Гейтс вступил в должность исполняющего обязанности главного судьи 16 января.

Не все члены Общества поддержали его позицию в отношении временного правительства. 24 января 2007 года с заявлением выступил Раджендра Чаудри, сын бывшего премьер-министра и первого министра финансов во временной администрации Махендры Чаудри. Он возражал против того, что он считал личными мнениями, которые Шарма и Драунидалио представляли в качестве официальных заявлений Юридического общества Фиджи – без консультаций с его членами, многие из которых разделяли его проблемы, утверждал он. Также, Чаудри призвал провести специальное совещание по этому вопросу и пригрозил присоединиться к отколовшемуся органу, если его жалобы не будут рассмотрены. На следующий день Драунидалио объявил, что Шарма сделал подобное заявление, чтобы "подавить" внутреннюю оппозицию по борьбе с переворотом.

Комиссия по правам человека Фиджи (FHRC) объявила 26 января 2007 года, что она возбудила судебное разбирательство против Общества за приостановление действия лицензий пяти военных адвокатов 7 декабря 2006 года. Комиссия опубликовала предписание, позволяющее полковнику Мохаммеду Азизу, военному Директору юридических служб и еще одному военному юристу возобновить практику. Азиз заявил, что приостановление не позволило ему и его коллегам-военным адвокатам представлять своих клиентов, и что это решение было предвзятым, поскольку он и президент Общества выступали против адвоката в предстоящем судебном разбирательстве.

Деванеш Шарма был избран на замену Грэме Леунга в качестве президента Юридического общества Фиджи 9 сентября 2006 года, а Тупоу Драунидало в качестве вице-президента. 28 сентября 2007 года на ежегодном общем собрании адвокатов Сува Исирели Фа был избран президентом Юридического общества Фиджи. 27 сентября 2008 года президентом Общества был избран Дорсами Найду, который занимал эту должность непрерывно до 14 июня 2014 года, когда его сменил Питер Найт.

Примечания 

Профессиональные ассоциации
Организации Фиджи
Юридические организации